GMZ est un sigle qui peut désigner :
 Le Grand Méchant Zouk, un album live de Kassav.

GMZ est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de La Gomera, un aéroport espagnol desservant l'île de La Gomera, dans les Îles Canaries, selon le code AITA des aéroports.

GMZ, véhicule de minage russe, dont la troisième version, le GMZ-3, est sorti en 1984.

Code IATA des aéroports